Joan Porqueras i Fàbregas (1893-1966), economista i polític català
 Joan Porqueras i Mas (1889-1969), fotògraf català